Het Noors kampioenschap schaatsen allround mannen is een jaarlijks verreden schaatstoernooi. Het toernooi wordt meestal eind december verreden en dient over het algemeen ook als kwalificatietoernooi voor het EK Allround van datzelfde seizoen.

Het kampioenschap werd voor het eerst in 1887 verreden over enkel de 5000 meter en was de status van het kampioenschap onofficieel. Pas in 1894 veranderde de status in officieel en werd de titel vergeven na het rijden van meerdere afstanden. Tot 1935 veranderden de reglementen om de winnaar aan te wijzen regelmatig. Deze werden in 1986 voorlopig voor het laatst gewijzigd en sindsdien is de winnaar van het Noors allroundkampioenschap de schaatser met het minste puntentotaal.

Historie medaillewinnaars eindklassement 
Het overzicht geeft alle medaillewinnaars sinds 1887, zoals officieel erkend door de Noorse schaatsbond.

Medailleklassement 
Bijgewerkt tot en met kampioenschap van 2021. 
Onofficiële kampioenschappen en onofficiële tweede en derde plaatsen zijn niet meegeteld. 
Onderstaande tabel toont alleen de schaatsers met minstens één gouden medaille in het eindklassement.